KBS World Radio («Всемирное радио KBS», ; ранее Radio Korea и Radio Korea International) — официальная и единственная международная радиостанция Южной Кореи. Принадлежит государственной телерадиокомпании Korean Broadcasting System. Вещает на 11 языках (в том числе на русском).

История 
Радиостанция начала вещание под именем «Голос свободной Кореи» () на английском языке 15 августа 1953 года (в День освобождения Кореи). Радиостанция вещала на средних волнах и предназначалась базировавшимся в Корее американским войскам. Передачи велись всего по 15 минут в день. В последующие годы были установлены два 100-киловаттных передатчика, что позволило сигналу достигать Гавайских островов и Северной Америки.

Начало вещания на русском языке — 13 февраля 1961 года.

1 марта 1961 года радиостанция была переименована в «Сеульское международное радио» (HCLA).

С 1 апреля 1973 г. английское название станции сменилось на «Радио Кореи» (), с августа 1994 г. — на «Международное радио Кореи» (). С 3 марта 2005 г. радиостанция стала называться KBS World Radio («Всемирное радио KBS»).

Языки вещания 
По состоянию на 2017 год радиостанция вещает на 11 языках: русском, английском, арабском, вьетнамском, индонезийском, испанском, китайском, корейском, немецком, французском и японском.

См. также 
 KBS
 KBS World

Примечания

Ссылки 
 KBS World Radio Russian Service — Русская служба «Всемирного радио KBS» 
 KBS World Radio 

Korean Broadcasting System
Общественные радиостанции
Международные общественные радиостанции
Общественные радиостанции на русском языке
Международные радиостанции
Международные телерадиовещатели